La Løgmanssteypið 2015 è stata la 61ª edizione della coppa nazionale delle Fær Øer che si è disputata tra il 28 marzo e il 29 agosto 2015. Il Víkingur Gøta si è confermato campione per la quinta volta, la quarta consecutiva, sconfiggendo in finale l'NSÍ Runavík per 3-0. Il Víkingur Gøta ha il diritto di disputare il primo turno preliminare della UEFA Europa League 2016-2017.

Formula 
Alla competizione, disputata ad eliminazione diretta, partecipano 18 squadre: alle dieci della Formuladeildin si aggiungono otto club delle serie inferiori. Tutti i turni sono a gara unica tranne le semifinali giocate con andata e ritorno.

Squadre Partecipanti

Turno preliminare 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2015

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2015

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2015

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio / 3 giugno 2015

Finale

Tabellone (dagli ottavi)

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2015
Edizioni della Coppa delle Fær Øer